Montclus (Alte Alpi) – comune francese
 Montclus (Gard) – comune francese